Новоо́мский — посёлок (сельского типа) в Омском районе Омской области. Административный центр Новоомского сельского поселения.

Основан в 1900 году.

Население —  чел. ()

География 
Посёлок расположен в лесостепи, у восточной кромки Ишимской равнины, относящейся к Западно-Сибирской равнине, на левом берегу реки Иртыш. В окрестностях посёлка распространены чернозёмы обыкновенные.

Новоомский прилегает к юго-западной окраине Омска, расстояние до центра города составляет 21 км, до районного центра посёлка Ростовка — 35 км. На севере граничит с селом Троицкое.

История 
Основан в 1900 году омским предпринимателем Ф. Ф. Штумпфом, арендовавшим 4000 десятин земли у Сибирского казачьего войска. В 1903 году на территории посёлка построено двухэтажное здание — заимка арендатора. Основными отраслями хозяйства считались полеводство и разведение рогатого скота. К 1914 году являлось ведущим хозяйством в регионе по разведению улучшенных пород рабочих упряжных лошадей.

В 1920 году на основе национализированного хозяйства Штумпфа был образован совхоз № 24, вскоре переданный в ведение Омского военного гарнизона и получивший наименование Окрвоенсовхоз № 1. В 1925 году совхоз перешёл в подчинение Сибсельхозтреста, в 1930 году переименован в «Приомский», а затем выделен в самостоятельный совхоз «Новоомский» (№ 43). В 1934 году награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1990-х совхоз преобразован в АО, затем в СПК.

Население

Инфраструктура 
Имеются СОШ, детский сад, культурно-досуговый центр, библиотека, участковая больница, отделение связи, аптечный киоск, киноустановка, стадион, спортивный зал. На средства меценатов построен храм во имя Царственных страстотерпцев.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Омского района